De plaatsen:
Ladysmith (Australië), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Ladysmith (Canada), een plaats in Brits-Columbia, Canada
Ladysmith (Kwazoeloe-Natal), een stad in KwaZoeloe-Natal, Zuid-Afrika
Ladismith (Westkaap), een plaats in Westkaap, Zuid-Afrika
Ladysmith (Wisconsin), een plaats in Wisconsin, Verenigde Staten

En verder:
een andere naam van het voormalig gehucht Naterij bij Delfzijl
Ladysmith Black Mambazo, een Zuid-Afrikaanse band
Beleg van Ladysmith, belegering van Ladysmith in Zuid-Afrika, 30 oktober 1899 - 28 februari 1900, tijdens de Tweede Boerenoorlog